Копцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Копцево — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Копцево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Копцево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Копцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Копцево — село в Мещовском районе Калужской области.
 Копцево— деревня в Рузском районе Московской области.
 Копцево — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.